Émeline est un nom propre féminin d'origine germanique et latine

Prénom et nom de famille 
Émeline est un prénom féminin, variante d'Amelina, dérivé d'Amelia (Amélie) basé sur le thème germanique (gotique) amal « travail, courage » et aussi un dérivé d'Emilia (Émilie), forme féminine du latin Aemilius (Émile). Il a pour variantes ou diminutifs français et étrangers Emelia, Emelie, Emelina, Emelyn, Emelyne, Emmelie, Emmeline, etc.. 

Émeline est aussi un nom de famille rare.

Sainte(s) ou bienheureuse(s) catholique(s)
 Émeline (+ 1079 ou 1178), bienheureuse, religieuse et ermite du monastère de Boulancourt, à Longeville-sur-la-Laines (aujourd'hui dans la Haute-Marne), fêtée le 27 octobre.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Émeline Pierre
 Emeline Hill Richardson
 Emeline Hashdebe
Emmeline Pankhurst

Autres personnalités portant ce nom de famille 
Pour les porteurs de ce prénom, voir :
 .

Dans la fiction
 Emmeline est une nouvelle d'Alfred de Musset

Divers
 Émeline et Louis, qui forment un couple, sont les premiers géants de Québec, sortis des Ateliers des Fêtes de la Nouvelle-France.

Notes et références